Saint-Cyprien, Saint Cyprien eller St Cyprien kan syfta på

Geografi

Frankrike 

 Saint-Cyprien-sur-Dourdou, departementet Aveyron i regionen Occitanien, 
 Saint-Cyprien, Loire, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Cyprien, Corrèze, departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Cyprien, Dordogne, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine,  
 Saint-Cyprien, Lot, departementet Lot i regionen Occitanien,  
 Saint-Cyprien, Pyrénées-Orientales, departementet Pyrénées-Orientales i regionen Occitanien,

Kanada 

 Saint-Cyprien (kommun i Kanada, Québec, Bas-Saint-Laurent), 
 Saint-Cyprien (kommun i Kanada, Québec, Chaudière-Appalaches), 

Robotskapade Kanadaförgreningar